Перша Ліга Туреччини 1998—1999  — 41-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Анкарагюджю взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як півфіналіст Кубка Туреччини 1998—1999.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1998-1999
Туреччина
Туреччина
1998 у турецькому спорті
1999 у турецькому спорті